Le  Grand Prix moto de Catalogne 2011 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2011. La compétition s'est déroulée du 3 au  sur le circuit de Catalogne. C'est la  du Grand Prix moto de Catalogne.

Résultats des MotoGP

Résultats des Moto2

Résultats des 125 cm

Incidents de course 
Lors du  Moto2, le turc Kenan Sofuoğlu percute la roue arrière de l'espagnol Julián Simón. Celui-ci sera 
victime d'une double fracture tibia-péroné de la jambe droite tandis que le premier en sortira indemne.

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de la MotoGP

Grand Prix moto de Catalogne
Catalogne
Sport en Espagne en 2011
Sport en juin 2011